Pascalis est un parc d'activité technopôle destiné aux technologies de l'information et de la communication (TIC), situé à Clermont-Ferrand, en Auvergne. Hôtel et pépinière d'entreprises, Pascalis accueille et accompagne les créateurs et développeurs d'entreprises TIC dans leur projet.

Description 
Créé en 2001 et géré depuis par Clermont Communauté, Pascalis tire son nom du célèbre mathématicien clermontois Blaise Pascal. Présent sur le département du Puy-de-Dôme, Pascalis rayonne sur l'ensemble de la région Auvergne.

Pascalis héberge des entreprises de l'informatique, des télécommunications, de l'Internet et du multimédia. Il a vu en 2004 l'implantation de grandes sociétés du secteur comme IBM et Capgemini. 
Pascalis a également hébergé des sociétés qui se sont ensuite développées en dehors de la pépinière, comme Allegorithmic. 

Pascalis et le secteur local des TIC sont soutenus par la recherche et la formation supérieur qui se répartissent sur 2 pôles universitaires (l'Université Blaise-Pascal et l'Université d'Auvergne), 6 écoles d'ingénieurs, une école supérieur de commerce, et plus de  personnes qui travaillent dans les 120 laboratoires publics et privés de la région.

Pascalis travaille au développement des projets innovants en lien étroit avec l'incubateur d'entreprise d'Auvergne BUSI, pour l'accompagnement de projets d'entreprise en pré-création, et le Biopôle Clermont-Limagne, pour la filière des biotechnologies (Biocluster Auvergne).

Voir aussi

Articles connexes 
 Technopôle et la Liste des technopôles dans le monde

Liens externes 
 Site officiel de Pascalis
 Clermont Communauté
 Comité d'Expansion Economique du Puy-de-Dôme
 Incubateur d'Auvergne BUSI
 Biopôle Clermont Limagne

Référence

Technopole en France
Clermont-Ferrand
Auvergne
Économie dans le Puy-de-Dôme
Chose nommée en hommage à Blaise Pascal
Pépinière d'entreprises